Burghalde ist der Name folgender Burgen:
 Burghalde Dürbheim, Wallburg bei Dürbheim im Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg
 Burghalde (Kempten), Burg in der kreisfreien Stadt Kempten (Allgäu), Bayern
 Burghalde Kolbingen, Wallburg bei Kolbingen im Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg
 Burghalde Marbach, abgegangene Burg bei Öhningen-Marbach im Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Burghalde Tengen, abgegangene Burg bei Tengen im Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Burg Ihringen, abgegangene Burg bei Ihringen im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Burg Burghalder, abgegangene Burg bei Hauenstein im Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz

 Museum Burghalde Lenzburg, Stadtmuseum von Lenzburg im Kanton Aargau, Schweiz